Пуерто дел Мадроњо има више значења:

 Пуерто дел Мадроњо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуерто дел Мадроњо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику